Chimaltenango pode ser:
Chimaltenango - um dos 22 departamentos da Guatemala, país da América Central
Chimaltenango - capital do departamento de Chimaltenango, na Guatemala
Santiago Chimaltenango, município guatemalteco do departamento de Huehuetenango

Desambiguação
Desambiguações de topônimos